Iers-Amerikaans politicus, zie John Patrick Williams
Patrick Williams (basketballer)
Amerikaans footballspeler, zie Pat Williams (footballspeler)
Amerikaans componist, zie Patrick Williams (componist)